Numele Delon se poate referi la:
 Alain Delon (* 1935), un actor francez
 Anthony Delon (* 1964), un actor francez
 Jean-Frédéric Delon (1778–1838), un pictor francez
 Michel Delon (* 1947), un profesor de literatură franceză (secolul al XVIII-lea) de la Universitatea din Paris IV-Sorbonne
 Nathalie Delon (1941–2021), o actriță franceză

Nume de familie franceze